Аспіс або гоплон — давньогрецький щит
 Аспіс — один з акрополів давньогрецького міста Аргос
 Аспіс — стародавнє місто у Північній Африці